NGC 4312 (другие обозначения — UGC 7442, MCG 3-32-14, ZWG 99.29, VCC 559, IRAS12199+1548, PGC 40095) — галактика в созвездии Волосы Вероники.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

4312
Волосы Вероники (созвездие)